Baas boven baas (gezegde), Nederlands gezegde
Baas boven Baas (volksverhaal), volksverhaal uit Suriname
Baas boven baas (De Kiekeboes), verhaal uit de stripreeks De Kiekeboes
Baas boven baas (toneelstuk), theaterproductie gebaseerd op dit stripverhaal
Baas boven baas (Vlooienbaal), verhaal uit de stripreeks Vlooienbaal